René Millet (1849-1919), diplomate français et fonctionnaire de l'administration coloniale française ;
 René Millet (1910-1978), compagnon de la libération et diplomate français, petit-fils du précédent.